Euchontha är ett släkte av fjärilar. Euchontha ingår i familjen tandspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tandspinnare
Euchontha